La casa-fàbrica Gònima (carrer de les Carretes) fou un projecte no realitzat al carrer de les Carretes del Raval de Barcelona.

El desembre del 1787, el fabricant d'indianes Erasme de Gònima i Passarell (vegeu casa Erasme de Gònima) va adquirir per 8.600 lliures un hort al també fabricant Jeroni Sala (vegeu casa-fàbrica Sala), que estava ofegat pels deutes. Tot seguit, Gònima va presentar a l'Ajuntament el projecte d'una casa-fàbrica de planta baixa i tres pisos i d'uns 55 metres de façana al carrer de les Carretes, al costat de la de Sala i possiblement destinada a la teixidura, però que no es va arribar a construir.

Poc després, Gònima es va associar amb el seu cunyat, el fabricant de Manresa Joan Coll i Viladomiu (vegeu casa-fàbrica Coll) i el fabricant de Berga Josep Farguell i Canadell (vegeu casa-fàbrica Farguell-Prats) per a l'adquisició d'una fàbrica d'indianes al carrer de Montalegre, propietat de Llorenç Clarós i Cia (vegeu casa-fàbrica Clarós-Serra).

Finalment, poc abans d'haver passat un any de la compra, Gònima va traspassar l'hort, a títol d'agnició de bona fe, al comerciant de productes colonials Gabriel Colom i Llansó.

Projecte d'alineacions del carrer de les Carretes (1788). Hi podem llegir «Casas de Geroni Sala» i «Hort de Erasma Gonima»

Notes

Referències

Bibliografia 
 
 

Cases-fàbrica del Raval